Frei Paulo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Frei Paulo (kommun), Sergipe, 
 Frei Paulo (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar